Данковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Данковское сельское поселение — входит в Каширский район

Московская область
 Данковское сельское поселение — входит в Серпуховский район